Carlos Pérez de Rozas Masdeu (Madrid, 1893 - Barcelona, 1954) fotògraf fundador d'una nissaga de reporters gràfics de fotoperiodisme.
 Carlos Pérez de Rozas y Sáenz de Tejada (Barcelona, 9 d'octubre de 1920 - Barcelona, 1 de març de 1990), fotògraf i periodista català, fill de Carlos Pérez de Rozas Masdeu. En el seu honor es va batejar el Camp de Beisbol Pérez de Rozas.
 Carlos Pérez de Rozas i Arribas (Barcelona, 1948 - 2019), periodista català, fill de Carlos Pérez de Rozas y Sáenz de Tejada.